El término micropyme puede referirse a:
 Micro, pequeña y mediana empresa, una empresa que cumple ciertas condiciones que dependen del país, generalmente, menos de 200 o menos de 250 empleados;
 Más específicamente, aunque de forma impropia, la microempresa, o empresa de menos de 10 empleados.